Сезон 1936 года стал для ФК «Спартак» Москва 15-м в своей истории. В нём команда приняла участие в первых чемпионатах страны и в первом розыгрыше кубка. Весенний чемпионат «Спартак» закончил на 3 месте завоевал тем самым бронзовые медали. Осенний чемпионат команда закончила во главе турнирной таблице, завоевав свой первый чемпионский титул. В кубке страны команда дошла до 1/4 финала, где в упорной борьбе с тбилисским «Динамо» уступила.

Команда

Основной состав

Чемпионат СССР 1936 (весна) 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1936 (весна, группа «А»)

Результаты матчей 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица

Чемпионат СССР 1936 (осень) 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1936 (осень, группа «А»)

Результаты матчей 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица

Кубок СССР 1936 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1936

Результаты матчей

Приз открытия московского футбольного сезона

Чемпионат Москвы (весна)

Предварительный этап

Турнирная таблица (клубный зачёт)

Турнир за 7-12 места

Итоговая таблица (клубный зачёт) 
 Известно только что первое место занял ФК «Спартак» Москва с 382 набранными очками.

Чемпионат Москвы (осень)

Результаты 

 Дата 2-го тура: 06.09, 4-го: 18.09, 5-го: 24.09

Итоговая таблица (команды-I) 
 Победитель — Динамо-Трудкоммуна № 1 им. Ягоды (Болшево)

Итоговая таблица (команды-II) 
 Победитель — Спартак (Москва)

Итоговая таблица (команды-III) 
 Победитель — Динамо (Москва)

Итоговая таблица (команды-IV) 
 Победитель — Спартак (Москва)

Итоговая таблица (команды-V) 
 Победитель — Спартак (Москва)

Итоговая таблица (клубный зачёт) 
 Победитель — Спартак (Москва) (482 очка)

Товарищеские матчи

Основной состав 

Турнир «Право на международный матч» (победитель этого матч-турнира получал право сыграть со сборной Народных домов Турции):

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru
 Сезон клуба на сайте футбольной статистики FootballFacts.ru: Весна, Осень

1936
Спартак Москва
1936